Râul Răchitoasa se poate referi la:

 Răchitoasa - afluent al Sacovățului
 Răchitoasa - afluent al Zeletinului

Vezi și 
 Răchitoasa (dezambiguizare)

 Râul Răchita (dezambiguizare)

Toponime românești